Forever Blue – album dei Blue System del 1995
 Forever Blue – album di Chris Isaak del 1995